Die Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 9. Dezember 2016 gegründet und umfasst 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lunéville.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Lunévillois und
 Communauté de communes des Vallées du Cristal
unter Zugang von zehn Gemeinden aus anderen Verbänden.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Territoire de Luneville a Baccarat
Gegründet 2016